Viesel ist der Name von:

 Anton Viesel, badischer Bildhauer
 Hansjörg Viesel, deutscher Antiquar und Autor